Михайловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Калманском районе Алтайского края России. Административный центр — село Михайловка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1867 человек, в том числе 869 мужчин и 998 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 Васильевка (посёлок) — 
 Верх-Слюдянка (село) — 
 Михайловка (село, административный центр) — 
 Слюдянка (село) —

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Калманского района
Сельские поселения Алтайского края